«Опатов» (; до 22 февраля 1990 года — «Дружбы» ()) — станция пражского метрополитена. Расположена на линии C, между станциями «Ходов» и «Гае».

Станция была открыта 7 ноября 1980 года в составе второго пускового участка линии C «Kačerov — Háje». Прежнее название — «Дружбы» ().

Расположена в жилом микрорайоне Ходов, недалеко от автомагистрали D1 на Брно. От станции расходятся пригородные автобусные маршруты.

Станция имеет один наземный вестибюль, соединенный со станционным залом лестницей.

Ссылки 
 Профиль станции на Metroweb.cz 

Станции Пражского метрополитена
Линия C Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1980 году